Giacomo Filippo Durazzo III (1729-1812) – collezionista d'arte e naturalista italiano
 Giacomo Durazzo (1717-1794) – diplomatico, al servizio della Repubblica di Genova, ed uomo di teatro italiano